Трубшахен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Зигнау. Население составляет 1454 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0909.

Ссылки 
 Официальная страница